

Film 
 Youngblood – film z 1978
 Youngblood – film z 1986

Muzyka 
 Youngblood – album zespołu 5 Seconds of Summer
 Youngblood – singel zespołu 5 Seconds of Summer
 YoungBloodZ – amerykański zespół hiphopowy
 Youngbloods – amerykański zespół folk rockowy

Osoby noszące nazwisko Youngblood 
 Cheyenne Youngblood – amerykańska zapaśniczka
 Rudy Youngblood – amerykański aktor

Inne 
 Youngblood – grupa superbohaterów z uniwersum Imageverse

Zobacz też